Milo pode se referir a:

Pessoas
Milo Đukanović
Milo Manara

Localidades
Milo (Bíblia) - localidade mencionada na Bíblia hebraica e no Antigo Testamento cristão
Milo (Iowa)
Milo (Itália)
Milo (Missouri)

Ou ainda:
Milos - uma ilha da Grécia, célebre por lá ter sido encontrada a famosa estátua Vénus de Milo

Desambiguação